

Carriera
Sarron esordì nelle competizioni motociclistiche nel 1975, partecipando a un campionato monomarca Kawasaki. Qui si fa notare da Patrick Pons, col quale stringe amicizia. Patrick quindi lo aiuta a emergere, fornendogli una Yamaha TZ. La prima vittoria risale al GP della Germania Ovest 1977 in 250; nello stesso anno si classificò anche al secondo posto finale della Formula 750. L'anno seguente fu costellato da varie cadute; ciò nonostante terminò al terzo posto il Mondiale della 750 1978, grazie a cui ebbe dalla Sonauto (importatore francese Yamaha) una 500.

Dopo scarsi risultati nella classe regina, Sarron ritornò nelle medie cilindrate dal 1982, anno in cui ritornò alla vittoria (nella quarto di litro in Finlandia). Nel 1983 si fece notare in 250, terminando la stagione al secondo posto in classifica con una vittoria, in Svezia. Il 1984 fu l'anno della sua consacrazione a Campione del Mondo, titolo ottenuto vincendo tre gare (Austria, Germania Ovest e Gran Bretagna) dopo un aspro confronto con il tedesco Manfred Herweh.

A seguito del titolo della 250 Sarron ritornò in 500, sempre sotto le insegne della Sonauto-Gauloises: nel 1985 finì terzo con una vittoria (a Hockenheim). Continuò poi a correre anche nelle stagioni seguenti, terminando sempre tra i primi dieci: miglior piazzamento un altro terzo posto nel 1989, con tre podi.

Sarron si ritirò dal motomondiale a fine 1990. Nel 1994, insieme al fratello Dominique e al giapponese Yasutomo Nagai vinse il Bol d'Or. Il ritiro definitivo dalle corse avvenne nel 1995, anno in cui divenne direttore sportivo della Yamaha per la Superbike.

Risultati nel motomondiale

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500